Piazza della Cattedrale – Dnipro
 Piazza della Cattedrale – Vilnius
 Piazza delle Cattedrali – Mosca